Prva hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2017./18., te deseta sezona 1. HRL kao drugog ranga.  Liga je igrana u dvije skupine, a prvaci su bili "Mladi Rudar" iz Labina u skupini Jug i "Rudar" iz Ruda u skupini Sjever.

Jug 

 Ljestvica 

 Rezultatska križaljka 
 Ažurirano: 13. lipnja 2018.  

 Izvori:

Sjever 

 Ljestvica 

 Rezultatska križaljka 
 Ažurirano: 13. lipnja 2018.  

 Izvori:

Poveznice 
 hrs.hr 
 hr-rukomet.hr 
 Prva hrvatska rukometna liga 
 Premijer liga 2017./18. 
 2. HRL 2017./18. 
 3. HRL 2017./18. 
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2017./18. 
 Hrvatski kup 2017./18.

Izvori 
 hrs.hr, 1. HRL Jug M , pristupljeno 12. lipnja 2018. 
 hr-rukomet.hr, 1. HRL Jug (M) 2017./18., pristupljeno 12. lipnja 2018. 
 furkisport.hr/hrs, 1. HRL Jug M 2017./18., pristupljeno 12. lipnja 2018. 
 sportilus.com, 1. HRVATSKA RUKOMETNA LIGA JUG muški 2017/18 (1. HRL jug muški), pristupljeno 12. lipnja 2018. 
 hrs.hr, 1. HRL Sjever M , pristupljeno 12. lipnja 2018. 
 hr-rukomet.hr, 1. HRL Jug (M) 2017./18., pristupljeno 12. lipnja 2018. 
 furkisport.hr/hrs, 1. HRL Sjever M 2017./18., pristupljeno 12. lipnja 2018. 
 sportilus.com, 1. hrvatska rukometna liga SJEVER muški 2017/18 (1.HRL sjever muški), pristupljeno 12. lipnja 2018. 
 rk-viro-virovitica.com/, 1.HRL Sjever 2017/2018 , pristupljeno 12. lipnja 2018. 
  

2017-18
m-1-1HRL